Parklaan, een laan bij een park, soms ook een parkachtige laan.

In verschillende gemeenten komen straten met deze naam voor, waaronder:
Parklaan (Driebergen-Rijsenburg)
Parklaan (Eindhoven), een straat in Eindhoven
Parklaan (Gent), een straat in Gent
Parklaan (Haarlem), een laan in Haarlem
Parklaan (Roermond), een straat in Roermond
Parklaan (Rotterdam), een laan in Rotterdam
Parklaan (Sint-Gillis), een laan in Sint-Gillis
Parklaan (Sittard), een laan in Sittard
Parklaan (Vorst), een laan in Brussel
Parklaan (Zaandijk), een laan in Zaandijk
Parklaan (Zeist), een laan in Zeist
Verder bestaat er nog een Parklaan in Aalst (Oost-Vlaanderen), Breskens, Boskoop, Buitenpost, Bussum, Culemborg, Dordrecht, Driebergen-Rijsenburg, Drunen, Eemnes, Emmen, Enkhuizen, Etten-Leur, Franeker, Grootegast, Groningen, Hattem, 's-Hertogenbosch, Hillegom, Hoevelaken, Hoofddorp, IJsselstein, Landgraaf, Made (NB), Oisterwijk, Prinsenbeek, Putten, Roosendaal, Sassenheim, Scheemda, Sint-Niklaas, Soest, Son, Spijkenisse, Turnhout, Weert en Zwijndrecht.

Varianten 
Koninklijk Parklaan, een straat in Brussel
Nieuwe Parklaan, een laan in Den Haag
Plantage Parklaan, een straat in de Amsterdamse Plantage
 Emerparklaan, een straat in Breda
 Hydeparklaan, een straat in Doorn en Driebergen-Rijsenburg
 Noordse Parklaan, een straat in Utrecht (voorheen Vechtensteinlaan)
 Sportparklaan, een straat in Heel en Heemstede
 Westerparklaan, een straat in 's-Hertogenbosch
 Zuiderparklaan, een straat in Bergschenhoek en Den Haag
 Parklaanflat, een appartementengebouw van W. van Tijen uit 1933 op de hoek met de Parkstraat in Rotterdam.
 Parklane, een buurt in de Arnhemse nieuwbouwwijk Schuytgraaf.

Zie ook 
 Park Lane (doorverwijspagina), straten in Angelsaksische landen en aanverwante zaken.